La Épica eslava (en checo: Slovanská epopej) es un ciclo de 20 grandes lienzos pintados por el pintor modernista checo Alfons Mucha entre 1910 y 1928. El ciclo muestra la mitología e historia de los checos y otros pueblos eslavos. En 1928, después de terminar su obra monumental, Mucha otorgó el ciclo en la ciudad de Praga, a condición de que la ciudad construyera un pabellón especial para ello. Antes de 2012, la obra fue parte de la exposición permanente en el castillo de la ciudad de Moravský Krumlov, en la Región de Moravia Meridional de la República Checa. En 2012, los 20 trabajos fueron trasladados y son mostrados juntos en la planta baja del Palacio de Veletržní en una exposición organizada por la Galería Nacional de Praga (catálogo de la exposición: Alfons Mucha – Slovanská epopej).

Lista de las pinturas 
El trabajo consiste en una colección de 20 pinturas, con un tamaño de hasta 6 metros de alto por 8 metros de ancho.

Referencias 

Arte de la República Checa
Cuadros de 1910
Pintura de historia
Series de cuadros
Paneslavismo
Jan Žižka
Jan Hus